, né vers 1190 et mort après 1241, est un seigneur rouergat du , membre de la famille de Roquefeuil-Anduze.

Biographie 

Fils de  et de Guillemette de Montpellier,  est seigneur baron de Roquefeuil et de nombreux fiefs en Languedoc et en Espagne, comtor de Nant, ville de l'est du Larzac établie au confluent du ruisseau Durzon et de la rivière Dourbie, d'après le texte d'un accord de  avec son neveu le comte de Rodez .

Il participa à la Reconquista du royaume de Valence ([[Valencia]]), ainsi que ses fils, à la suite de son cousin germain, le roi . Son neveu issu de germain, le roi d'Aragon Jacques le Conquérant (1207-1276), comte de Gévaudan, lui donna Marvejols en fief en 1217.
 possédait de nombreuses terres et fiefs dans le royaume de Valence, et fit du palais de l'Alfondac à Valence (Espagne) une de ses résidences.

Avec son frère , il est substitué à la seigneurie de Montpellier par leur tante Marie de Montpellier, reine d'Aragon, lors de deux testaments datant de 1209 et 1211 dans l'éventualité ou elle n'aurait pas d'enfants.

Mariage et enfants 

Il épousa en 1227 Béatrice d'Anduze, fille de , seigneur de Sauve, et de Constance de Toulouse, elle-même épouse répudiée du roi , et fille de , avec laquelle il eut :
 , baron de Roquefeuil et comtor de Nant, marié à Alazacie de Chateauneuf-Randon du Tournel ;
 Alazie ;
 Hélix (ou Hélène), mariée à Déodat de Boussagues ;
 autre Raymond, marié à Marie de Tortose, fille de Pierre de Montcade, grand-sénéchal de Catalogne, lui-même petit-fils du roi Pierre d'Aragon ;
 Jean, moine de Saint-Rémi et prieur de Saint-Martin de Londres ;
 Bertrand dont on ignore la descendance ;
 Arnaud, fils posthume, né après le décès de son père, qui sera frère franciscain, puis plus tard ministre franciscain de la province d'Aquitaine. Il combattra vivement le mouvement des spiritueux au sein de l'ordre.

 eut de sa relation avec Ricarde :
 , seigneur de Versols, fondateur de la branche de Versols.

Il teste le 9 des nones 1241 , écarte son fils naturel Guillaume de la succession, et substitue le cas échéant à  ses autres fils qu'il a eu de son épouse Béatrice d'Anduze, et à défaut leur substitue ses neveux: le comte  et Déodat de Caylus.

Mécénat 

Comme son père  et son frère ,  est un protecteur des troubadours qu'il accueille volontiers. 

L'un d'entre eux, Daude de Pradas, fera référence à ses protecteurs dans une strophe de son poème Ab lo douz temps que renovella (Avec la douce saison qui se renouvelle):

C'est probablement à sa cour, ou à celle de son fils , que fut écrit le roman de Flamenca. Considéré comme le prototype du roman d'amour courtois il est souvent attribué a Daude de Pradas. 

 est aussi proche du troubadour Uc de Saint-Cirq, qui fera de lui un de ses héros dans ses démêlés avec le Comte d'Auvergne.

Notes et références

Articles connexes 
 Famille de Roquefeuil-Anduze

Personnalité liée à l'Aveyron
Histoire de l'Aveyron
Noblesse du Rouergue et du Quercy
Personnalité française du XIIIe siècle
Famille de Roquefeuil-Anduze